El término Trichochilus puede significar

 Trichochilus (botánica) un nombre obsoleto para un género de plantas Dipodium.

 Trichochilus un género de insectos dípteros de la familia Chironomidae.